Nickerson (Kansas)
Nickerson (Nebraska)
21463 Nickerson

Desambiguação